Centrale Vervoersdienst, het voormalig gemeentevervoerbedrijf van Nijmegen
Centrale Veiligheidsdienst, voorloper van de Nederlandse Binnenlandse Veiligheidsdienst
Chemical vapor deposition, een chemisch opdampproces
Centraal veneuze druk